Těšovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Těšovice (ort i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Těšovice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar